Zugmayer peut se référer à :

Patronyme 
 Erich Zugmayer (1879-1938), zoologiste et ichtyologiste autrichien ;
  (1841-1917), géologue, paléontologue et homme d'affaires autrichien ;
 Paul Zugmayer (1910-1938), ingénieur allemand ;
 Severin Zugmayer (1771-1852), inventeur et homme d'affaires autrichien.